Кубок Испании по футболу 2013/2014 годов — 110-й испанский футбольный турнир среди испанских клубов, участвующих в различных дивизионах национального первенства. Проводится по системе с выбыванием . Первая стадия турнира стартует в 2013 году. Финальный матч пройдёт в мае 2014 года. Победитель турнира получит путевку в групповой этап Лиги Европы УЕФА 2014/2015. Звание обладателя Кубка будет защищать Атлетико Мадрид, который в прошлом сезоне выиграл этот турнир.

Участники

Результаты

Первый раунд

Второй раунд

Участники

Результаты

Третий раунд

Участники

1/16 финала

Первые матчи

Ответные матчи

1/8 финала

Первые матчи

Ответные матчи

1/4 финала

Первые матчи

Ответные матчи 

†Футболисты «Расинга» отказались играть матч."Реал Сосьедад" прошёл в полуфинал по сумме двух игр 3-1.

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Примечания

Ссылки 
 MundoDeportivo.com 
 Marca.com 
 AS.com 
 Результаты жеребьевки Кубка Испании

Кубок Испании по футболу
Испания
Футбол в Европе в 2013 году
Футбол в Европе в 2014 году
Спорт в Испании в 2013 году
Спорт в Испании в 2014 году